Vejdělek může být:

 hovorově výdělek –  respektive mzda, plat, odměna apod.

příjmení osob
 Čestmír Vejdělek (1925–2011) –  český spisovatel
 Jiří Vejdělek (1972) –  český scenárista a režisér